Маккартни може да се отнася за:
 Пол Маккартни (р.1942), британски музикант
 Джеси Маккартни (р.1987), американски певец